Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 20. bis 22. April 2013 stattgefunden hat.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Marrakesch